Real World steht für:

 The Real World, eine US-amerikanische Fernsehsendung
 Real World Studios, ein Aufnahmestudio